Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1998 var det 62:a världsmästerskapet i ishockey för herrar, arrangerat av IIHF. VM:et spelades i Schweiz 1-17 maj 1998 och spelorter var Basel och Zürich. Sverige vann, efter seger över Finland i finalserien, sitt sjunde VM-guld. Tjeckien vann över Schweiz i matchen om bronsmedaljerna. Slutsegrarna Sverige spelade tio matcher och förlorade inte en enda, det blev nio segrar och en oavgjord.

Spelformat
A-turneringen hade utökats från 12 till 16 lag, och påminde något om den tidigare speluppläggningen för VM i fotboll, främst den som användes 1974 och 1978.

Första gruppspelet
De två första lagen i varje grupp gick vidare till det andra gruppspelet. Treorna gick till en placeringsrunda (plats 9-12), där de även riskerade att gå vidare till kvalifikation för A-VM 1999. Fyrorna gick direkt till kvalifikationen.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet
De två bästa ur gruppspelet gick vidare till slutspelet. De övriga lagen åkte ut ur A-VM 1998 men fick spela igen nästa år.

Grupp E

Grupp F

Slutspel
I slutspelet, där alla matcher spelades i Zürich, fick ettan i respektive grupp möta tvåan i den andra gruppen. Semifinalerna och finalen spelades bäst av två matcher. Bronsmatchen bestod av endast en match.

Semifinaler (bäst av två)

Match om tredjepris

Final (bäst av två)

Sverige världsmästare i ishockey 1998.

Placeringsrunda (plats 9-12)
De två bästa lagen fick spela A-VM 1999. De två sämsta fick spela A-VM-kvalifikation 1998 för att få spela i A-VM 1999.

Grupp G

A-VM-kvalifikation
Vinnaren i grupp Öst samt ettan och tvåan i grupp A samt B fick spela A-VM 1999. Resten fick spela B-VM 1999.

Grupp Öst
Spelades i Tokyo, Japan mellan den 4 september och den 6 september 1998.

Japan, 4 poäng
Sydkorea, 2 poäng
Kina, 0 poäng

Grupp A
Spelades i Klagenfurt, Österrike mellan den 5 november och den 8 november 1998.

USA, 6 poäng
Österrike, 4 poäng
Kazakstan, 2 poäng
Estland, 0 poäng

Grupp B
Spelades i Ljubljana, Slovenien mellan den 5 november och den 8 november 1998.

Ukraina, 5 poäng
Frankrike, 4 poäng
Slovenien, 2 poäng
Tyskland, 1 poäng

Japan, USA, Österrike, Ukraina och Frankrike fick spela A-VM 1999.

Total slutställning

Skytteliga

IIHF:s val av bästa spelare
Målvakt: Ari Sulander, Finland
Back: Frantisek Kucera, Tjeckien
Forward: Peter Forsberg, Sverige

All star team
Målvakt: Tommy Salo, Sverige
Backar: Frantisek Kucera, Tjeckien; Jere Karalahti, Finland
Forwards: Ville Peltonen, Finland; Mats Sundin, Sverige; Peter Forsberg, Sverige

Laguppställningar

Sverige
Målvakter: Tommy Salo (New York Islanders), Johan Hedberg (Leksands IF), Magnus Eriksson (Västerås Hockey)
Backar: Christer Olsson (Frölunda HC), Kim Johnsson (Malmö IF), Hans Jonsson (Modo HK), Niclas Hävelid (AIK Ishockey), Mattias Öhlund (Vancouver Canucks), Jan Mertzig (Luleå HF), Johan Tornberg (Västerås Hockey)
Forwards: Nichlas Falk (Djurgårdens IF), Mikael Johansson (Djurgårdens IF), Patric Kjellberg (Djurgårdens IF), Jörgen Jönsson (Färjestads BK), Peter Nordström (Färjestads BK), Ulf Dahlén (HV71), Anders Huusko (HV71), Jonas Bergqvist (Leksands IF), Tommy Westlund (Brynäs IF), Mikael Renberg (Tampa Bay Lightning), Niklas Sundström (New York Rangers), Mats Sundin (Toronto Maple Leafs), Fredrik Modin (Toronto Maple Leafs), Peter Forsberg (Colorado Avalanche)
Coach: Kent Forsberg, Tommy Tomth

Finland
Målvakter: Ari Sulander, Jarmo Myllys, Vesa Toskala
Backar: Kimmo Timonen, Jere Karalahti, Marko Kiprusoff, Toni Lydman, Janne Laukkanen, Petteri Nummelin, Antti-Jussi Niemi, Kaj Linna.
Forwards: Raimo Helminen, Ville Peltonen, Sami Kapanen, Antti Törmänen, Juah Ikonen, Mika Alatalo, Mikko Eloranta, Kimmo Rintanen, Jarkko Ruutu, Joni Lius, Olli Jokinen, Marko Tuomainen, Toni Mäkiaho.
Coach: Hannu Aravirta. 
Tränare: Esko Nokelainen, Jari Kaarela.

Tjeckien
Målvakter: Milan Hnilička, Roman Čechmánek, Martin Prusek
Backar: František Kučera, František Kaberle, Jiři Vykoukal, Libor Procházka, Robert Kántor, Jiři Veber, Jiři Šlégr, Vaclav Burda 
Forwards: Radek Bělohlav, Pavel Patera, Martin Procházka, David Výborný, Ladislav Lubina, Jiři Dopita, Marian Kacíř, Jan Hlavác, Robert Reichel, Petr Sýkora, Josef Beránek, David Moravec, Patrik Eliáš, Milan Hejduk.
Coach: Ivan Hlinka. 
Tränare: Slavomir Lener, Vladimir Martinec.

Schweiz
Målvakter: David Aebischer, Reto Pavoni, Ronald Rüeger
Backar: Martin Steinegger, Patrick Sutter, Edgar Salis, Mathias Seger, Dino Kessler, Mark Streit, Oliver Keller, Martin Rauch 
Forwards: Marcel Jenni, Gian-Marco Crameri, Peter Jaks, Reto von Arx, Patrick Fischer, Michel Zeiter, Misko Antisin, Claudio Micheli, Ivo Rüthemann, Michel Riesen, Martin Plüss, Franz Steffen, Mattia Baldi, Sandy Jeanin.
Coach: Ralph Kruger. 
Tränare: Jakob Kölliker, Bengt-Åke Gustafsson

Se även
B-VM i ishockey 1998
C-VM i ishockey 1998
D-VM i ishockey 1998

1998 i Schweiz
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Ishockeysäsongen 1997/1998
Sportevenemang i Zürich
1998
Sportevenemang i Basel
Zürich under 1900-talet
Basel under 1900-talet